Blairmont ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Blairmont (North Carolina), im Watauga County
 Blairmont (Ohio), im Harrison County